LUS Open 2022 se déroule du  au  à l'USTA National Tennis Center, à Flushing Meadows. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de l'US Open, quatrième et dernière étape de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays.

La sextuple vainqueure de l'US Open Serena Williams a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière à l'issue du tournoi.

Forfaits 
Chez les hommes, on note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Américain Reilly Opelka, du Bolivien Hugo Dellien, de l'Espagnol Pablo Andújar, du Français Gaël Monfils, du Sud-Africain Lloyd Harris et du Serbe Novak Djokovic, ce dernier, non-vacciné contre le Covid-19, étant pour ces raisons interdit d'entrée aux États-Unis.  

Chez les dames, on note les forfaits de l'Allemande Angelique Kerber, de la Tchèque Markéta Vondroušová, de la Slovaque Kristína Kučová et d'Anastasia Pavlyuchenkova.

Pendant le tournoi

Lauréats 
En simple messieurs, Carlos Alcaraz remporte le tournoi en battant en finale Casper Ruud. Il décroche son premier titre du Grand Chelem et monte à la première place du classement ATP à l'issue du tournoi.

En simple dames, la numéro 1 mondiale Iga Świątek décroche le titre en s'imposant en finale contre Ons Jabeur. Il s'agit de son troisième titre du Grand Chelem.

En double messieurs, les tenants du titre Rajeev Ram et Joe Salisbury remportent le tournoi en battant en finale Wesley Koolhof et Neal Skupski. Il s'agit de leur troisième titre du Grand Chelem.

En double dames, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková s'imposent en finale contre Caty McNally et Taylor Townsend. Elles remportent leur sixième titre du Grand Chelem et réalisent le Grand Chelem en carrière.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double juniors

Tableau final - double garçons

Tableau final - double filles

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Quads - simple messieurs

Quads - double messieurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Profil de l'US Open sur le site de la WTA
  Profil de l'US Open sur le site de l'ATP

2022
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en août 2022
Tennis en septembre 2022
Sport aux États-Unis en août 2022
Sport aux États-Unis en septembre 2022
Sport à New York en 2022